Vingt-Sept-Avril ou XXVII-Avril ou 27-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

27 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les évènements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En France,
 Le , au début de la Deuxième République :
 Décret d'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises, signé par le Gouvernement provisoire, sous l'impulsion de Victor Schœlcher.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Bombardement visant des installations ferroviaires à Bainville-Damelevières, en Meurthe-et-Moselle, par l'aviation des Alliés américains.
 Bombardement visant des installations ferroviaires à Béthune, dans le Pas-de-Calais, par l'aviation des Alliés britanniques.
 Bombardement visant des installations ferroviaires à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, par l'aviation des Alliés britanniques.
 Le  : 
 Centenaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises (cf. supra).

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 27 de Abril » ou « Veintisiete de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle et Privada) 27 de Abril », à Naucalpan de Juárez, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
27